Франц Майер:
 Майер, Франц Мартин (1844—1914) — австрийский историк.
 Майер, Франц Христианович (1783—1860) — сельский хозяин и агроном.